Esistono più comuni francesi con questo nome

Clefs – Maine e Loira
Les Clefs (Alta Savoia)